

Dessin 
 En dessin et en peinture, on appelle ligne une trace d'instrument allongée et fine, aussi bien qu'une longueur sans largeur, au sens de la géométrie, comme quand la ligne désigne le contour ;
 en bande dessinée la ligne claire est un style ;
 une ligne polygonale est un tracé continu composé de segments de droite ;
 une ligne de niveau (ou courbe de niveau) est une isoplèthe qui rejoint sur une carte ou un plan les points où une grandeur (altitude, pression a la même valeur ;
 de même la ligne de flottaison d'un navire dans son assiette normale sépare la partie immergée de la partie émergée.

Matériel

Marine 
Dans la marine, une ligne est un câble de faible diamètre, comme une ligne de pêche.

Électrotechnique, électronique, télécommunications 
 Une ligne de transmission est un câble transportant un courant électrique ou un signal électrique à distance.
 Une ligne à haute tension transporte l'énergie électrique.
 Une ligne de code est une métrique de la taille d'un programme informatique.
 en ligne et hors-ligne désigne les ressources accessibles à distance, ou pas, par l'Internet.

Sens dérivés

Arts 
 En musique, la ligne mélodique est la succession des hauteurs relatives des notes d'une mélodie ;  
 La Ligne, un film belgo-suisse de 2022 réalisé par Ursula Meier.

Écriture 
L'écriture en Europe s'inscrivant normalement dans le sens transversal de la feuille, une ligne d'écriture est une unité pratique de quantité de texte : dans la presse écrite, un feuillet comporte 25 lignes d'au plus 60 caractères. Un tableau dispose des informations en lignes et en colonnes. En mathématiques, une matrice est une entité fondée sur cette disposition.
 Une matrice ligne ou vecteur ligne n'en a qu'une;
 Ligne de code dans un programme informatique ;
 Ligne de crédit dans un tableau comptable.

Comportement habituel 
Une ligne de conduite désigne une régularité de comportement.
 La ligne du parti désigne la règle ou la doctrine officielle d'un parti politique.
 La ligne éditoriale d'un périodique ou d'une collection désigne l'ensemble des choix de matières, de point de vue et de style qui leur assurent une cohérence.

Technique militaire 
 Une ligne désigne une formation de combat garnie de soldats sans interruption. Elle s'oppose à la colonne.
 La ligne de bataille dans la marine militaire à voile  désigne une formation de combat.
 La ligne Maginot est une fortification construite en France face à la frontière allemande après la première Guerre mondiale.

Transports 
Dans le domaine des transports aériens, maritimes, ferroviaires, automobiles ou métropolitains, la ligne désigne une relation régulière.
 une ligne de chemin de fer, une  ligne de bus sont des tronçons du réseau.

Sport 
 Les Lignes désignent des groupes de joueurs dans certains sports, notamment au hockey sur glace et au rugby.

Commerce 
 Une ligne dans une gamme de produits.

Unité de mesure 
 La ligne est une ancienne unité de mesure de longueur, c'est la douzième partie du pouce.

Noms propres

Lieux 
 Les îles de la Ligne sont situées en Polynésie, sur la ligne de l'équateur.
 Le village de Ligne se situe en Belgique dans la Province de Hainaut.
 La Ligne est un ruisseau de Belgique, affluent de l'Orneau.
 La Ligne est une rivière française, affluent de l'Ardèche.

Patronyme 
 Maison de Ligne
 Marie de Ligne
 Marie de Ligne Barbançon

Références

Voir aussi